Rudolf Leeb ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Leeb (Parteifunktionär) (1902–1993), deutscher Parteifunktionär (SPD)
 Rudolf Leeb (Kirchenhistoriker) (* 1958), österreichischer Kirchenhistoriker